Esfinge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Esfinge (ö i Antarktis, lat -65,90, long -64,87), 
 Esfinge (udde), 
 Esfinge (ö i Antarktis, lat -60,62, long -46,07), 

Robotskapade Antarktisförgreningar